Il termine Hoag può riferirsi a:

Astronomia
Oggetto di Hoag – galassia dalla forma ad anello della costellazione del Serpente.
3225 Hoag – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1982.

Persone
Arthur Allen Hoag – astronomo statunitense (1921-1999)
Charlie Hoag – cestista statunitense (1931-2012)
Nicholas Hoag – pallavolista canadese (1992-   )